Михаил Франкович Вильк (род. 8 февраля 1963 года) — бизнесмен, российский медик-гигиенист, специалист в области гигиены транспорта, профилактической медицины, гигиены труда. Доктор медицинских наук (2003), член-корреспондент РАН (2019). Директор Всероссийского научно-исследовательского института гигиены транспорта Роспотребнадзора.

Биография 
В 2003 году защитил докторскую диссертацию «Медико-социальная эффективность предрейсовой медицинской экспертизы на железнодорожном транспорте».

Ведёт преподавательскую деятельность в Российской академии путей сообщения, руководит учебно-методическим центром на базе ВНИИЖГ Роспотребнадзора.

Автор 165 научных работ, из них 20 монографий, 11 руководств и учебных пособий, 2 авторских свидетельств и 2 патентов. Под его руководством защищены 2 докторские и 7 кандидатских диссертаций.

Ведет активную предпринимательскую деятельность, владеет строительными компаниями, компаниями по обслуживанию автотранспортных средств.

Примечания

Ссылки 
 
 

Медики по алфавиту
Гигиенисты СССР
Гигиенисты России
Преподаватели МИИТа